

Прізвище 

Жуковський — слов'янське прізвище, поширене в східній Європі
.

Топоніми 
 Жуковський — місто, Московська область, Росія

Жуковський район 
 Жуковський район — адміністративна одиниця на півночі Брянської області Росії. Адміністративний центр — місто Жуковка.

 Жуковський район — адміністративна одиниця в Калузькій області Росії. Адміністративний центр — місто Жуков.

Див. також 
 Жуков
 Жуковська